Pyhäjärvi (finnisch für „heiliger See“) ist der Name folgender

Orte:
 Pyhäjärvi (Stadt), ehemals Pyhäjärvi Ol, Stadt in Nordösterbotten, Finnland
 Pyhäjärvi Ul, bis 1969 eigenständige Gemeinde in Uusimaa, Finnland
 Pyhäjärvi Vpl, ehemals eigenständige Gemeinde am Ladogasee, heute Otradnoje, Oblast Leningrad
 ehemals eigenständige Gemeinde in Karelien, heute Swjatosero, Republik Karelien
 Pyhäjärvi (Inari), Dorf der Gemeinde Inari
 Pyhäjärvi (Kittilä), Dorf der Gemeinde Kittilä
 Pyhäjärvi (Pelkosenniemi), Dorf der Gemeinde Pelkosenniemi
 Pyhäjärvi (Pieksänmaa), Dorf der Gemeinde Pieksänmaa

Seen:
 Pyhäjärvi (Artjärvi), See in der Gemeinde Artjärvi
 Pyhäjärvi (Asikkala), See in der Gemeinde Asikkala
 Pyhäjärvi (Hauho), See in den Gemeinden Hauho und Tuulos
 Pyhäjärvi (Juva), See in der Gemeinde Juva
 Pyhäjärvi (Karkkila), See in der Gemeinde Karkkila
 Pyhäjärvi (Kittilä), See in der Gemeinde Kittilä
 Pyhäjärvi (Konnevesi), See in den Gemeinden Konnevesi und Sumiainen
 Pyhäjärvi (Kullaa), See in der Gemeinde Kullaa
 Pyhäjärvi (Kymenlaakso), See in den Gemeinden Jaala, Iitti, Kuusankoski und Valkeala
 Pyhäjärvi (Pelkosenniemi), See in der Gemeinde Pelkosenniemi
 Pyhäjärvi (Pieksänmaa), See in der Gemeinde Pieksänmaa
 Pyhäjärvi (Pyhäjärvi), See in der Stadt Pyhäjärvi 
 Pyhäjärvi (Saarijärvi), See in den Gemeinden Saarijärvi und Äänekoski
 Pyhäjärvi (Saimaa), See in den Gemeinden Kitee, Kesälahti und Parikkala sowie teils in Russland 
 Pyhäjärvi (Säkylä), See in den Gemeinden Säkylä, Eura und Yläne
 Pyhäjärvi (Suomussalmi), See in der Gemeinde Suomussalmi
 Pyhäjärvi (Tammela), See in der Gemeinde Tammela
 Pyhäjärvi (Tampere), See zwischen den Städten Tampere und Hämeenlinna
 ehemaliger finnischer Name des Otradnoje-Sees in Plodowoje, Oblast Leningrad